Gérard de Watteville (1575-1637) militaire et diplomate comtois au service du duché de Savoie et du Saint Empire Romain Germanique ;
Louis de Watteville, baron, capitaine de cavalerie dans l'armée du Duc de Lorraine, cousin du précédent
Philippe-François de Bussolin appelé aussi François de Watteville (1601-1637) chef militaire comtois pendant la guerre de Dix ans
Jean-Charles de Watteville (1628-1699), militaire et diplomate comtois au service de l'Espagne, fils du précédent
Charles de Watteville (1605-1670), militaire et diplomate comtois au service de l'Espagne ;
Albert de Watteville (1617-1671), officier suisse ;
Jean de Watteville (1618-1702), militaire et ecclésiastique franc-comtois ;
Catherine de Watteville (1645-1714), aristocrate bernoise et espionne ;
Alexandre-Louis de Watteville (1714-1780), historien et personnalité politique suisse ;
Vivienne de Watteville (1900-1957),  aventurière britannique.

Voir aussi